Le tournoi de tennis d'Orlando est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1981 se dispute du  au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Andrea Jaeger, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Navrátilová et Pam Shriver.

Résultats en simple

Parcours 
Cinq têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Orlando
 Saison 1981 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1981
Orlando
Tennis aux États-Unis en 1981
Sport en avril 1981
Tennis en mai 1981